Албень () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Албень () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративний центр комуни Албень.
 Албень () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Скурту-Маре.